Luciana (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Luciana (zangeres), een Britse zangeres